łopatka – kość kręgowców, między innymi człowieka
 łopatka – zminiaturyzowana forma łopaty
 łopatka (technika)
 łopatka (zabawka)
 Łopatka – najdalej na południe wysunięty przylądek półwyspu Kamczatka
 Łopatka – skała na Wyżynie Olkuskiej
 Inne
 Mieczysław Łopatka -  polski koszykarz i trener koszykarski, czterokrotny olimpijczyk
 Adam Łopatka – polski prawnik, teoretyk państwa i prawa, działacz państwowy
 Łopatki